Hobița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hobița (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Hobița (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara